Koplenig ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Markstein (Elisabeth Koplenig; 1929–2013), österreichische Slawistin, Übersetzerin und Slawistin 
 Hilde Koplenig (* 1904 als Hilde Oppenheim; † 2002), deutsch-tschechische Journalistin, Übersetzerin und Historikerin
 Johann Koplenig (1891–1968), österreichischer Politiker (KPÖ), Vater der Elisabeth Markstein